Pekkaniska (произносится Пэкканиска, полное название Pekkaniska Oy) — финская арендная компания. Штаб-квартира компании находится в городе Vantaa.

Компания была основана бизнесменом Пеккой Ниска.

Деятельность 

Pekkaniska — это финская корпорация, занимающаяся сдачей подъемного оборудования в аренду. Компания располагается в г. Вантаа Финляндия, а также имеет офисы в России, Финляндии, Швеции, странах Балтии и Украине. Pekkaniska специализируется на сдаче в аренду высотных подъемных самоходных подъемников, мобильных кранов

Pekkaniska в России 
В России: ЗАО «Автокран Аренда» и АО «Автокран Аренда К».

Компания имеет 7 представительств в России:
Москва,
Санкт-Петербург,
Нижний Новгород,
Новосибирск, Екатеринбург,
Самарская область, Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Казань.

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Финляндии
Вантаа